Le Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans 2007 a été organisé en Thaïlande et s'est déroulé du 20 au 27 juillet 2007.

Lieux de compétition

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Distinctions 
Meilleure joueuse (MVP) : Natália Pereira 
Meilleure marqueuse : Natália Pereira 
Meilleure attaquante : Natália Pereira 
Meilleure contreuse : Camila Monteiro 
Meilleure serveuse : Kelly Murphy 
Meilleure passeuse : Miho Watanabe 
Meilleure défenseur : Kyoko Katashita 
Meilleure libero : Camila Brait

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans

Liens externes 
Résultats de la compétition sur le site de la FIVB

2007
Volley-ball feminin moins de 20 ans
Volley-ball feminin moins de 20 ans 2007
Monde féminin moins de 20 ans 2007
Monde feminin moins de 20 ans
Sport en Thaïlande en 2007
Sport en juillet 2007